Васильев, Денис:
 Васильев, Денис (род. 1979) — латвийский футболист.
 Васильев, Денис (род. 1999) — латвийский фигурист.
 Васильев, Денис Александрович (род. 1987) — украинский футболист.
 Васильев, Денис Андреевич (род. 1993) — российский гандболист.